Kernumwandlung, also die Verwandlung eines Atomkerns in einen oder mehrere andere, steht für 
 Transmutation: Kernumwandlung zu einem anderen chemischen Element
 Kernumwandlung durch verschiedene Arten von Kernreaktionen
 Radioaktivität: Kernumwandlung durch radioaktiven Zerfall